Niemcy:
 Wissen − miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Wissen − gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w  powiecie Altenkirchen

Inne:
 Wissen − zamek